Я́нис Лиелпетерис (Лиелпетер Янис Янович) (, , Мангали () — ) — советский и латвийский физик, специалист по магнитной гидродинамике. Академик (1987) и президент (1989—1994) Латвийской АН. Академик Художественной академии наук. Заслуженный учёный (1996). Лауреат Государственной премии Латвийской ССР.

Окончил физико-математический факультет Латвийского университета (1955). Работал в Институте энергетики и электротехники, затем в Институте физики АН Латвийской ССР, с 1961 года — заведующий лабораторией, 1971—1987 — заместитель директора по научной работе.

Специалист в области прикладной магнитной гидродинамики (МГД).
 
Главный редактор журнала «Magnētiskā hidrodinamika».

Похоронен на Лесном кладбище в Риге.

Литература 
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.

Ссылки 
 Jānis Stradiņš Akadēmiķa JĀŅA LIELPĒTERA piemiņai Zinātnes Vēstnesis — 2009. gada 11. maijs
 03.07.1990. http://www.likumi.lv/doc.php?id=76122 Ministru Padomes lēmums Nr.44 «Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu»
 Nekropole. Janis-Lielpeteris

Физики СССР
Физики Латвии
Выпускники Латвийского университета
Академики АН Латвийской ССР
Академики АН Латвии
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище
Президенты Академии наук Латвии